Az 1993–1994-es osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának nyolcvanharmadik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt.

A pontvadászat 10 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot az SV Casino Salzburg csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 Az SV Casino Salzburg az 1993-94-es szezon bajnoka.
 Az SV Casino Salzburg részt vett az 1994–95-ös UEFA-bajnokok ligájában.
 Az Austria Wien részt vett az 1994–95-ös kupagyőztesek Európa-kupájában.
 Az Admira Wacker és a Tirol Innsbruck részt vett az 1994–95-ös UEFA-kupában.
 A VSE Sankt Pölten osztályozót játszott.
 A Wiener SC kiesett a másodosztályba (2. Bundesliga).

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 
 Táblázatok és eredmények az Austriasoccer.at honlapján. 

Osztrák 1
Osztrák 1
Osztrák labdarúgó-bajnokságok